«Лекарь поневоле» — телеспектакль в постановке Вениамина Смехова по одноимённой пьесе Жана-Батиста Мольера.

Сюжет 
Сюжет определил ещё Мольер — это фарс. Главный герой — некто Сганарель, его играет актёр Вениамин Смехов. Со Сгаранелем произошёл курьёз примерно такой же, как некогда с Хлестаковым из «Ревизора» Гоголя, а именно: Сганареля принимают за известного врача, который как говорят слухи «творит чудеса».

Сганарель успешно справляется со своим новым амплуа, а кроме того он делает и добрые дела — помогает влюблённой паре воссоединиться. Не забывает новый врач и о хлебе насущном — простодушные пациенты щедро ему платят, и теперь его кошелёк не то, чтобы звенит, а дополна набит золотыми монетами.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили в музее-усадьбе Кусково.

Режиссёру Вениамину Смехову пришлось самому сняться в главной роли, так как актёр Виктор Гвоздицкий, приглашённый на роль Сгаранеля, не смог участвовать в съёмках.
Дочь Вениамина Смехова Алика Смехова снялась в этом фильме сразу в двух ролях.
В роли Леандра снимался студент Щукинского училища американец Северин Омен, говоривший по-русски с акцентом, поэтому Жеронт подозревал в женихе своей дочери иностранца.

Юлий Ким сочинил к телеспектаклю стихи и музыку и сам исполнил свои песни.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Вениамин Смехов
 Стихи и музыка: Юлий Ким

Примечания

Ссылки 
 «Лекарь поневоле» на сайте телеканала «Культура»

Телеспектакли России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2002 года
Фильмы России 2002 года